
Molekulska formula -{C21H25N}- se može odnositi na:

 L-687,384
 Terbinafin
 Melitracen